FC Bălți tidigare FC Zaria eller FC Olimpia är en fotbollsklubb i Bălți i Moldavien.

Historia
FC Zaria grundades 1984.

FC Zaria Bălți (1984–1991)
FC Olimpia Bălți (1991–2014)
FC Zaria Bălți (2014–2019)
FC Bălți (2020–)

Meriter 
 Moldavisk cupen:
Vinnare: 2016.
Finalist: 2017.

Placering tidigare säsonger

Nuvarande spelartrupp 
 Senast uppdaterad 8 maj 2019

Källor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
 FC Bălți på Soccerway

Fotbollsklubbar i Moldavien
Sportklubbar bildade 1984